A 20 424-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén. Az M2-es autóút 47+500-as kilométerszelvénye közelében található végcsomópont átkötő ágainak egyike: a 2-es főút és a 12-es főút körforgalmú csomópontjából vezeti át a Hont felé haladó forgalmat az M2-esre (amely onnantól már 2-es főútként számozódik), illetve belőle ágazik ki az autóút pályatestjére, Budapest irányában rávezető 20 425-ös út is.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 482 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20424
Vác közlekedése